Napoleon se poate referi la:

Napoleon I (1769-1821), Împărat al francezilor;
Napoleon al II-lea al Franței (1811-1832), fiu al lui Napoleon I;
Napoleon al III-lea (1808-1873), nepot de frate al lui Napoleon I; Împărat al francezilor;
Moneda de 20 de franci aur (în circulație între 1803 și 1914);
Vezi și: Napoleon Crețu, Napoleon Săvescu, Napoleon Pop, Napoleon Tiron, Napoleon Antonescu Nicolae (Napoleon Antonescu).